South Haven kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
South Haven (Indiana)
South Haven (Kansas)
South Haven (Michigan)
South Haven (Minnesota)